The Chronicles of Riddick – film del 2004, seguito di Pitch Black
 The Chronicles of Riddick: Dark Fury – cortometraggio di animazione del 2004
 The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay – videogioco del 2004
 The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena – videogioco del 2009